Харри Ринделл (; род. 17 января 1954, Хельсинки, Финляндия) — финский хоккеист и тренер.

Биография 
В качестве хоккеиста выступал на позиции нападающего. Лучшие годы своей карьеры он провел за ХИФК, в составе которого Ринделл становился призёром чемпионата страны. Завершал свою карьеру хоккеист в Швеции, где он и начал тренировать. За свою карьеру наставника специалист трижды возглавлял ХИФК. В 1994—1996 гг., а также с 2012 по 2013 гг. Ринделл был главным тренером молодёжной сборной Финляндии по хоккею. В последний раз он работал с ХИФКом в сезоне 2013/14, когда по ходу чемпионата его сменил Раймо Сумманена. Весной 2014 года он ассистировал своему соотечественнику Сакари Пиетиле в сборной Эстонии в рамках Чемпионата мира во втором дивизионе в Сербии.

В последние годы Ринделл работает скаутом в ХИФКе.

Достижения

Хоккеиста 
 Вице-чемпион Финляндии: 1975

Тренера 
 Бронзовый призёр Чемпионата мира среди молодёжных команд: 1996
 Бронзовый призёр чемпионата Финляндии: 1992

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Eliteprospects
 

Хоккеисты Финляндии
Игроки ХК ХИФК
Игроки ХК «Карлскруна»
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Сундсвалль»
Хоккейные тренеры Финляндии
Тренеры ХК «ХИФК»
Тренеры ХК «Эспоо Блюз»
Тренеры ХК «Мура»
Тренеры ХК «МОДО»
Тренеры ХК «ХПК»